Dynamite Dan – videogioco del 1985
 Dynamite Dan – film del 1924 diretto da Bruce Mitchell